Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на 11. Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 11. и 12. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу освојену у Будимпешти 2004 није бранио Кристијан Олсон из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 20 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2006. 
9. март 2006.

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичара године у троскоку у дворани пре првенства (10. март 2006), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2006.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. марта 2006. године у 12:25. Такмичари су били подељени у 2 групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 16,95 м коју су остварила 9 такмичара (КВ).,

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 2006. године у 17:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2006. на сајту ИААФ
 Резултати троскока за мушкарце на сајту ИААФ

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани